Ву́лиця Стрі́лецька  — назва вулиць у багатьох населених пунктах України.

 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Винники.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Жмеринка.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Кременець.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Кролевець.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Луцьк.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Миронівка.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Мостиська.
Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Переяслав.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Севастополь.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Хмельницький.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Червоноград.
 Вулиця Стрілецька — вулиця у місті Чернігів.

Примітки 

Вулиці